As Ilhas Sandwich foi o nome dado ao Havaí pelo comandante James Cook ao descobrir as ilhas em 18 de janeiro de 1778. Este nome foi atribuído em honra de um dos seus patrocinadores, John Montagu, 4º Conde de Sandwich, que era naquela época o Primeiro Lord do Almirantado da Marinha Real Britânica e superior hierárquico de Cook. Durante o final do século XIX, este nome caiu em desuso.

Sandwich